Obilić – città del Kosovo centrale, detta in albanese Obiliq o Kastriot
 Fudbalski Klub Obilić – club calcistico di Belgrado
 Medaglia al valore Miloš Obilić – medaglia istituita il 12 luglio 1913 da Pietro I di Serbia
 Medaglia di Obilić – medaglia commemorativa concessa dal Principato del Montenegro
 Miloš Obilić – leggendario cavaliere serbo al servizio del principe Lazar durante l'invasione ottomana della Serbia
 Stadio Miloš Obilić – stadio che si trova a Belgrado